Ludwik Konstanty Pociej (1664-1730) – hetman wielki litewski, hetman polny litewski, wojewoda wileński, kasztelan wileński
 Ludwik Pociej (zm. 1771) – oboźny wielki litewski, strażnik wielki litewski